Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 76.
 Interstate 76, en Ohio, en Pennsylvanie et au New Jersey
 Interstate 76, au Colorado et au Nebraska

Jeu Vidéo 
 Interstate '76, un jeu vidéo de combat motorisé sorti en 1997

Voir aussi